Rio Ouro Preto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Ouro Preto (vattendrag i Brasilien), Acre, 
 Rio Ouro Prêto, vattendrag, Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar